El Torneig de Los Cabos 2019, oficialment conegut com a Abierto Mexicano de Tenis Mifel 2019, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 29 de juliol i el 3 d'agost de 2019 al Delmar International School de Cabo San Lucas, Los Cabos, Mèxic.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
ATP Tour 2019